Аболмасов Андрій Вікторович (1969—2014) — український військовик, фельдшер медичного пункту 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар», старший сержант Збройних сил України, Учасник російсько-української війни
 Абалмасов Олексій Олександрович (1980) — білоруський веслувальник, олімпійський чемпіон.